XXI чемпионат Азии по лёгкой атлетике прошёл в китайском городе Ухань с 3 по 7 июля 2015 года. В чемпионате приняло участие 497 спортсменов из 40 стран мира Азии. На турнире было разыграно 42 комплекта наград.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Легенда

Ссылки 
 Официальный сайт AAA
 Официальный сайт 21-го чемпионата Азии по лёгкой атлетике

2015
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Китае
Международные спортивные соревнования в Ухане
2015 год в лёгкой атлетике
Июль 2015 года